

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Przybyradz – osada wsi Mścice w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Będzino
 Przybyradz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin

Inne 
 Przybyradz – nieczynny przystanek koszalińskiej kolei wąskotorowej